Il singolare del torneo di tennis Bretton Woods International 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Richey che ha battuto in finale Jeff Borowiak 6-1, 6-0.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1972